Ringler ist der Familienname folgender Personen:

 Albert von Ringler (1785–1864), württembergischer Landtagsabgeordneter
 Dick Ringler, Anglist und Skandinavist
 Florian Ringler (1856–1934), österreichischer Zitherspieler und Komponist
 Hugo Ringler, nationalsozialistischer Propagandist
 Ilse Ringler-Kellner (1894–1958), österreichische Autorin
 Josef Ringler (1893–1973), österreichischer Kunsthistoriker und Volkskundler
 Joseph Jakob Ringler (1730–1804), Arkanist
 Marie Ringler (* 1975), österreichische Politikerin (Grüne)
 Sandrine Ringler (* 1973), französische Fußballspielerin und -trainerin
 Siegfried Ringler (* 1943), deutscher Lehrer und katholischer Mystikforscher

Siehe auch:
 Josef Ringler’s Söhne